Brisbane International 2018, właśc. Brisbane International presented by Suncorp 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 31 grudnia 2017 – 7 stycznia 2018 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 468 910 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Australii